Força Expedicionária Brasileira, força militar brasileira participante da Segunda Guerra Mundial
Federação Espírita Brasileira, entidade representativa do espiritismo no Brasil
Federação Espanhola de Basquete, entidade representativa do basquete na Espanha

Desambiguações de siglas
Acrónimos